

Economia 
 Holden – casa automobilistica australiana
 Scuola Holden – scuola di scrittura fondata da Alessandro Baricco

Geografia 
 Canada
 Holden – villaggio dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Holden – città della contea di Penobscot, Maine
 Holden – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Holden – città della contea di Johnson, Missouri
 Holden – città della contea di Millard, Utah
 Holden – census-designated place della contea di Logan, Virginia Occidentale

Persone 
 Alexandra Holden (1977) – attrice statunitense
 Amanda Holden (1971) – attrice e personaggio televisivo britannico
 Amanda Holden (1948-2021) – musicista, librettista e traduttrice britannica
 Dean Holden (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Doug Holden (1930-2021) – ex calciatore inglese
 Edith Holden (1871-1920) – artista e insegnante inglese
 Fay Holden (1893-1973) – attrice cinematografica statunitense
 Gina Holden (1975) – attrice canadese
 Gloria Holden (1903-1991) – attrice cinematografica e televisiva statunitense
 J.R. Holden (1976) – ex cestista statunitense naturalizzato russo
 Jack Holden (1907-2004) – maratoneta britannico
 Larry Holden (1961-2011) – attore irlandese
 Laurie Holden (1969) – attrice statunitense
 Luke Holden (1988) – calciatore inglese
 Pat Holden (1966) – regista e sceneggiatore britannico
 Rebecca Holden (1958) – attrice statunitense
 Stuart Holden (1985) – ex calciatore e commentatore televisivo scozzese naturalizzato statunitense
 Tim Holden (1957) – politico statunitense
 Will Holden (1993) – giocatore di football americano statunitense
 William Holden (1862-1932) – attore statunitense
 William Holden (1918-1981) – attore statunitense

Altro 
 2974 Holden – asteroide della fascia principale
 Holden – gruppo musicale francese
 Formula Holden – campionato motoristico
 Il giovane Holden (The Catcher in the Rye) – romanzo di J. D. Salinger del 1951
 Saul Holden – personaggio della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia

Pagine correlate 
Cratere Holden
John Holden